Die isländische Fußballmeisterschaft 1980 war die 69. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 10. Mai 1980 und endete mit den letzten Spielen am 14. September 1980.

Der Titel ging zum 17. Mal an Valur Reykjavík.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

UEFA-Pokal Playoff 
Da das dritt- und viertplatzierte Team nach Ablauf der regulären Saison punktegleich waren, wurde die im UEFA-Pokal 1981/82 startberechtigte Mannschaft in einem Playoff ermittelt, indem sich Víkingur Reykjavík durchsetzen konnte.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1980
1980